Місцеві вибори у Луганській області 2015 — це вибори, що відбулися 25 жовтня 2015 року в рамках проведення місцевих виборів у всій країні.Вибори до Луганської обласної ради, Луганської міської ради та вибори Луганського міського голови не проводились через тимчасову окупацію регіону російськими військами.

Вибори мера  
 Сєвєродонецький міський голова
 ІІ тур

Примітки 

2015 у Луганській області
Луганськ
Вибори до Луганської обласної ради